Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Louisburg”:
 Pierwszy HMCS „Louisburg” (K143) był korwetą typu Flower. Zatopiony w 1943 roku.
 Drugi HMCS „Louisburg” (K401) był korwetą zmodyfikowanego typu Flower. W służbie w latach 1943–1945.

Bibliografia 
 

Louisburg